Вулиця Визволення — одна з магістральних вулиць у місті Пирятині (районний центр Полтавської області), на якій розташовані ряд важливих об'єктів міської інфраструктури.

Вулиця простягається від центральної пирятинської вулиці Соборної до вулиці Ярмаркової. Вулиця є частиною територіального автомобільного шляху  «Пирятин—Прилуки—Ніжин—Чернігів».

З історії та об'єкти 

Колишня первинна назва пирятинської вулиці Визволення, яка в принципі в стороні від міського осереддя, — Ярмаркова площа.

У 1975 році вулиця дістала сучасну назву — Визволення — на честь визволення міста від німецьких військ у Німецько-радянській війні у вересні 1943 року воїнами 237-ї і 309-ї стрілецьких дивізій СРСР.

На вулиці розташовані ряд важливих об'єктів міської інфраструктури:

 буд. № 2а — Пирятинський ліцей Пирятинської райдержадміністрації Полтавської області та дитячо-юнацька спортивна школа;
 буд. № 5 — поліклінічне відділення Пирятинської центральної районної лікарні (на 500 відвідувань).
 буд. № 54 — Пирятинська центральна районна лікарня з цілодобовим перебуванням хворих на 200 ліжок (головний лікар Гаркавенко О. М.), у структурі якої функціонують відділення: хірургічне, терапевтичне, пологове, гінекологічне, дитяче, очне, інфекційне, туберкульозне, паталогоанатомічне, приймальне.

Також на вулиці розташовані житлова забудова, кладовище і головний міський стадіон «Колос».

18 вересня 1993 року відбулося урочисте відкриття пам'ятника українському поетові й мислителю Тарасові Григоровичу Шевченку на ділянці між стадіоном і міською середньою школою № 2 (від 1995 року Пирятинський ліцей).

Виноски

Література 

 Визволення вулиця //  — С. 120—121

Вулиці Пирятина